Таль — підвісний механізм для підняття вантажів.
 Таль — в давньоруській мові — заручник, аманат.
 Таль — штучний пагорб, утворений внаслідок нашарування решток людських поселень.

Топонім

Таль — селище

Таль-Афар — місто в Іраці, в провінції Найнава

Таль — річка в Україні, права притока Тетерева.

Таль-Дрюлінген — муніципалітет у департаменті Нижній Рейн
 Таль-Мармутьє — муніципалітет у департаменті Нижній Рейн

Таль (округ) — округ в кантоні Золотурн
 Таль — громада в кантоні Санкт-Галлен

Прізвище 

 Ідан Таль ( 1975) — ізраїльський футболіст.
 Торія Таль (справжнє ім'я Вікторія Кущ, також відома як Вікторія Кохана;  1984) — українська композиторка.
 Таль Михайло Нехемійович (1936—1992) — радянський шахіст, восьмий чемпіон світу з шахів.
 Таль Сіді Львівна (1912—1983) — радянська акторка.

Див. також 
 Тал (значення)
 Талі

Примітки